Бои за Хрящеватое — серия боёв между украинскими войсками и сепаратистскими силами Луганской Народной Республики во время вооружённого конфликта на востоке Украины за контроль над посёлком Хрящеватое. Эти бои были частью операции ВСУ по окружению Луганска.

Хронология 
Посёлок Хрящеватое находится в Краснодонском районе по дороге из Изварино (посёлком на границе между Луганской областью и Россией) в Луганск, в восьми километрах от областного центра.

13 августа 2014 украинские военные начали двигаться в Хрящеватое со стороны Луганского аэропорта. По дороге они несколько раз были обстреляны сепаратистами самопровозглашенной ЛНР. Также ими был разбит магистральный газопровод. Примерно в 17:00 начался заход ВСУ в село. Завязался интенсивный бой, украинские военные попали в ряд засад, были обстреляны миномётами. Потом ВСУ подняли в воздух беспилотники, которые работали как корректировщики огня. Ночью сепаратисты начали полномасштабный обстрел ВСУ ствольной артиллерией, «Градами» и миномётами.

14 августа 2014 года посёлок был занят бойцами батальона «Айдар». Военные стали эвакуировать жителей посёлка. Вскоре после этого сепаратисты стали обстреливать посёлок из артиллерии. В этот день под Хрящеватым при выполнении боевого задания погибли украинские военные: старший лейтенант , командир 1-й роты охраны Филипп Слободенюк,  Александр Колотвин, солдат и радикал Майдана Дмитрий Дибривный, Иван Качур . На украинское подразделение наступало восемь танков сепаратистов, по данным украинских СМИ. Боец ВСУ Николай Борода с позывным «Питбуль» пулемётным огнём остановил наступление пехоты луганских сепаратистов, из-за чего их танкисты растерялись, два танка было подбито, остальные отошли в сторону.

Командир батальона «Айдар» и заместитель были ранены. Владимир Зюзь при отходе основной группы остался прикрывать. Боец ВСУ Игорь Филипчук трижды выходил из укрытия и стрелял из РПГ, третьим выстрелом подбил один из танков и этим защитил позиции, а повреждённый танк стрелял в ответ. После этого сепаратисты залпом выстрелили из «Града» по украинским военным.

Утром 15 августа 2014 года село обстреливали снайперы сепаратистов, убив и ранив несколько киевских военных.

16 августа 2014 года посёлок подвергся обстрелам артиллерии.

17 августа 2014 года ВСУ начали захват села у сепаратистов, что позволило бы украинским военным замкнуть кольцо вокруг Луганска.

18 августа на трассе между Хрящеватым и Новосветловкой была расстреляна колонна автомобилей с мирными жителями, которые хотели выехать из зоны боевых действий. Пятнадцать человек погибли, шестеро получили ранения и были доставлены в больницу. Также в этот день командование ВСУ приказало остановить активные боевые действия в районе Хрящеватого, и украинские военные в селе начали строить оборону.

Со временем дорога к находившимся в Хрящеватом украинским военным была перекрыта сепаратистами у ВСУ подошли к концу боеприпасы и вода, подвоз был невозможен, так как дорога полностью простреливалась. Из двухсот вошедших в село осталось около 60-70 человек.

Украинские военные вынуждены были покинуть село.

Последствия 
После окончания боёв в посёлке осталось множество сгоревших танков и БТРов. Многие дома были разрушены, около года после боёв люди в посёлке жили без электроэнергии и воды.

Примечания

Ссылки 
 Информационный портал PTA FAX — Бои за Хрящеватое: Кто уничтожил псковских десантников (видео) 
 В ЧАС ПИК — Бои за Хрящеватое: все было усеяно трупами, боевики своих погибших не забирали, при них находили синие капсулы
 
 Сили АТО остаточно взяли в кільце Горлівку та забезпечили вихід до заблокованих в Луганському аеропорту бійців

2014 год на Украине
Конфликты 2014 года
2014 год в Луганской области
Хрящеватое
История Луганской Народной Республики
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Сражения на территории Луганской области
Август 2014 года